Фарсала — греческий топоним. Может означать:

 Фарсала — город.
 Фарсала (дим) — община.